Mamona – słowo wywodzące się od aramejskiego słowa ma`mon, oznaczającego zysk. 

Powszechnie kojarzone jest z pieniędzmi, bogactwem. W chrześcijańskiej interpretacji kojarzone jest z mamieniem, pokusą, fałszywym źródłem poczucia bezpieczeństwa. W Biblii odniesienie jest do bożka Mammona.

Zobacz też 
 Mammon
 Mamuna – duch w mitologii słowiańskiej nazywany niekiedy Mamona.

Linki zewnętrzne 
 medytacja biblijna księdza Jana Słomki nt. mamony

Języki semickie
Języki starożytne